Армази ():
 Армази (мифология) — дохристианское божество грузин.
 Армази (город) — древний город, столица Иберского царства.
 Армази (напиток) — безалкогольное вино.
 «Армази» (Мцхета) — футбольный клуб.

См. также 
 ТГУ-«Армази» — название тбилисского футбольного клуба  в 2000—2001 годах.
 «Армази-90» — тбилисский футбольный клуб, игравший в 1990-х годах в первой грузинской лиге.